

Letteratura 
I tre porcellini – fiaba europea

Personaggi immaginari 
I tre porcellini – personaggi Disney, adattati dall'omonima fiaba
I tre porcellini – personaggi della serie di Shrek, adattati dall'omonima fiaba

Cinema 
I tre porcellini – cortometraggio animato della Disney del 1933

Fumetti 
I tre porcellini – rivista a fumetti italiana della Disney